Путниково — название населённых пунктов.

Сербия 
 Путниково — село в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина.

Украина 
 Путниково — село в Двуречанском районе Харьковской области.